Ту́нгуда

 Тунгуда — деревня в Беломорском районе Карелии.
Тунгуда —  станция (тип населённого пункта) в Беломорском районе Республики Карелия.
 Тунгуда — река, приток Нижнего Выга.
 Тунгуда — железнодорожная станция Петрозаводского отделения Октябрьской железной дороги.